French Open 2014 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 25 maja–8 czerwca, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża. Była to 113. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 25 018 900 euro.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej są Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal. W 2013 roku zdobywczyniami trofeum w grze podwójnej kobiet były Jekatierina Makarowa i Jelena Wiesnina, natomiast w grze podwójnej mężczyzn zwyciężyli bracia Bob i Mike Bryanowie. W grze mieszanej mistrzami poprzedniej edycji była para Lucie Hradecká i František Čermák.

W tegorocznej edycji Rolanda Garrosa w grach singlowych zwyciężyli: Marija Szarapowa i Rafael Nadal. W grze deblowej kobiet zwyciężczyniami zostały Hsieh Su-wei i Peng Shuai, natomiast w turniejach juniorskich triumfowali Rosjanie: Darja Kasatkina i Andriej Rublow. W grze podwójnej mężczyzn zwyciężyli gospodarze - Julien Benneteau i Édouard Roger-Vasselin, zaś Anna-Lena Grönefeld wraz z Jeanem-Julienam Rojerem triumfowali w grze mieszanej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Wiktoryja Azaranka
  Jamie Hampton
  Bethanie Mattek-Sands
  Laura Robson
  Galina Woskobojewa
  Juan Martín del Potro

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa w porozumieniu z federacjami amerykańską i australijską przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Julie Coin /  Nicolas Mahut
  Alizé Lim /  Jérémy Chardy
  Mathilde Johansson /  Adrian Mannarino
  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric
  Amandine Hesse /  Michaël Llodra
  Stéphanie Foretz Gacon /  Édouard Roger-Vasselin

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2013 roku oraz mistrzów z roku 2014.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

French Open 2014